A Sopron Basket (korábban Soproni VSE, GYSEV-Sopron, Uniqa-Euroleasing Sopron) tizenötszörös magyar bajnok, Euroliga-győztes 2022-ben, illetve ugyanebben a sorozatban ezüstérmes 2018-ban, Ronchetti-kupa győztes első osztályú női kosárlabdacsapat. Sopron városának első csapatbajnoka (1992–1993).

Története 
A csapat a második világháború és a 80-as évek közepe között amatőr alapon működött. 1958-ban feljutottak az élvonalba, de egyből ki is estek onnan 1959-ben. 1982-ben Edlinger János elnöksége alatt indult ez a profi státus felé a csapat, mely 1986-ban az NB I/B csoportba jutott, 1989-ben pedig az NB I/A csoportos feljutást is kiharcolta. Első újkori élvonalbeli mérkőzésükön rögtön legyőzték a bajnoki címvédő MTK csapatát.

Az SVSE 1993-ban, a negyedik évükben megnyerte a bajnokságot. A bajnoki döntő előtt a csapat felvette az SVSE-GYSEV nevet. Innentől kezdve minden évben indultak az Euroligában, vagy a Ronchetti kupában (1995 óta nem SVSE néven szerepelnek). Utóbbit a BSE 1983-as győzelme után második magyar csapatként 1998-ban meg is nyerték.

Az 1997-es év előtt a soproni csapatnak egy érme volt, az 1997–98-as szezon óta (jelenleg 23 szezon óta) viszont minden évben bajnoki érmet szereztek, 2015 óta kivétel nélkül aranyat. A csapat 10 kupagyőzelmet szerzett.

Az Euroligában a Sopron 2022-ben győzelmet szerzett, emellett 2018-ban ezüstérmes lett. A négyes döntőbe emellett még három alkalommal jutott be mindáromszor a 4. helyet szerezte meg a csapat.

A 2020/2021-es szezon kerete 
*Utolsó módosítás: 2020. augusztus 26.

A 2021/2022-es szezon kerete 
*Utolsó módosítás: 2022. majus 3.

A 2022/2023-as szezon kerete 
*Utolsó módosítás: 2022. szept 20.

Eredmények

Magyar bajnokság 

Magyar bajnok: 15 (1993, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

Ezüstérmes: 7 (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2012)

Bronzérmes: 3 (2003, 2004, 2014)

Magyar Kupa 

Kupagyőztes: 10 alkalommal (2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021)

Ezüstérmes: 9 alkalommal (1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

Euroliga 

Győztes: 2022

Ezüstérmes: 2018

Liliana Ronchetti kupa 

Kupagyőztes: 1998

Bajnoki helyezések az élvonalban

Nemzetközi szereplés

Hírességek

Visszavonultatott mez 

7 - Balogh Judit8 - Eördögh Edit

11 - Honti Kata

2005-ben minden idők 25 legjobb női játékosa közé beválasztott játékosok
Balogh Judit

Díjak, elismerések
Civitas Fidelissima díj (Sopron város díja) (2017)

Jegyzetek

Források

Sopron sportélete
Magyar kosárlabdacsapatok